Oreshak kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Oreshak (ort i Bulgarien), Varna, obsjtina Aksakovo, 
 Oresjak, distrikt, Lovetj, Obsjtina Trojan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar